Џејсон Момоа (; рођен 1. августа 1979. у Хонолулуу) амерички је глумац, манекен, редитељ, сценариста, продуцент. Најпознатији је по улогама Ронона Декса у серији Звездана капија: Атлантида, Кала Дрогоа у серији Игра престола, Конана у филму Конан варварин из 2011. и Аквамена у филмовима Лига правде (2017), Аквамен (2018) и Аквамен и изгубљено краљевство (2022). Године 2014. био је редитељ, сценариста и продуцент филма Пут за Палому, у коме такође тумачи главну улогу.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1979.
Амерички глумци
Амерички редитељи
Амерички сценаристи
Амерички продуценти
Амерички манекени